Niemcy:
 Diepholz – miasto powiatowe w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Diepholz – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 księstwo Diepholz
 Grafschaft Diepholz – były powiat

Osoby:
 Rudolf von Diepholz – biskup Utrechtu